Жан-Пьер Папе́н (; ) — французский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в клубе «Жёмон». Проведя восемь лет в команде, Папен стал игроком команды «Три-Сен-Леже». Спустя год попал в академию клуба «Валансьен». В 1980 году стал привлекаться к играм за основной состав. Тем не менее сыграл лишь один матч в сезоне 1980/81 и покинул команду, став игроком команды «Виши». По прошествии трёх лет вернулся в «Валансьен» и в первом же сезоне стал одним из главных бомбардиров команды. В следующем сезоне перешёл в бельгийский «Брюгге». В своём единственном сезоне с командой стал обладателем Кубка Бельгии.

Обладатель «Золотого мяча» (1991). В течение 5 лет подряд (1988—1992) был лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

Карьера в сборной 
Папен провёл 54 матча за сборную Франции и забил в них 30 мячей. Участник (бронзовый призёр) ЧМ-1986 и ЧЕ-1992. Завершил международную карьеру в 1995 году. 30 мая 1999 года состоялись официальные проводы Папена из сборной Франции в виде двух матчей — сначала действовавшего состава «Марселя» против звёзд клуба прошлых лет (победа звёзд со счётом 2:0) и сборной Франции против команды друзей Папена (ничья 2:2).

Достижения

Командные 
«Брюгге»
 Обладатель Кубка Бельгии: 1986

«Олимпик Марсель»
 Чемпион Франции (4): 1989, 1990, 1991, 1992
 Обладатель Кубка Франции: 1989

«Милан»
 Чемпион Италии (2): 1993, 1994
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 1992, 1993
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1994

«Бавария»
 Обладатель Кубка УЕФА: 1996

Сборная Франции
 Бронзовый призёр ЧМ-1986

Личные достижения 
 Обладатель Золотого мяча (France Football): 1991
 Футболист года во Франции (2): 1989, 1991
 Футболист года в Европе по версии Onze Mondial: 1991
 Третий игрок Европы по версии французского журнала Onze Mondial (3): 1989, 1990, 1992
 Лучший бомбардир чемпионата Франции (5): 1988 (19 голов), 1989 (22 гола), 1990 (30 голов), 1991 (23 гола) и 1992 (27 голов)
 Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов (3): 1990 (6 голов), 1991 (6 голов) и 1992 (7 голов)
 Лучший бомбардир Кубка Франции (3): 1989 (11 голов), 1991 (7 голов), 1992 (4 гола)
 Golden Foot: 2013 (в номинации «Легенды футбола»)
 Входит в список ФИФА 100
 Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру мира в международных матчах: 1991
 Один из лучших французских бомбардиров в еврокубках: 38 голов в 56 еврокубковых матчах (1985—1997). Сейчас рекорд принадлежит Тьерри Анри (59 голов в 138 матчах с 1995 года), однако Папен забивал 0,68 голов в среднем за матч, тогда как Анри — 0,43.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Сен-Пьерруаз»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Страсбур»
Тренеры ФК «Ланс»
Тренеры ФК «Шатору»
Обладатели «Золотого мяча»
ФИФА 100